Die Teufelsinsel steht für:
 Die Teufelsinsel (Roman) von Einar Kárason
 Die Teufelsinsel (1976), Film der DDR von 1976
 Die Teufelsinsel (1939), US-amerikanischer Film von 1939

Siehe auch:
 Teufelsinsel
 Devil’s Island; isländischer Film, 1996